Briar est un territoire (census-designated place, CSP) des comtés de Parker, Tarrant et Wise au Texas.

Sa population était de  en 2010.

Briar est situé à proximité du .

Notes et références 

Comté de Parker
Comté de Tarrant
Comté de Wise (Texas)
Census-designated place au Texas